Каштеду — районы в Португалии.

 Каштеду (Алижо)
 Каштеду (Торре-де-Монкорву)